

Geografia
 Laguna – bacino costiero
 Laguna – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Laguna – distretto della Costa Rica nel cantone di Alfaro Ruiz
 Laguna – census-designated place statunitense nella Contea di Cibola nello stato del Nuovo Messico
 Laguna – fiume della Spagna, affluente del Cabriel
 Laguna de Perlas – comune del Nicaragua nella Regione Autonoma della costa caraibica meridionale
 Provincia di Laguna – provincia delle Filippine

Altro
 Laguna – stazione della metropolitana di Madrid
 Renault Laguna – l'omonima serie d'automobili Renault
 Laguna Loire – personaggio secondario del videogioco Final Fantasy VIII
 Laguna o Laguna Pueblo – gruppo etnico Pueblo originario del Nuovo Messico centro-occidentale
 Club de Fútbol Laguna, società calcistica messicana

Pagine correlate
 Laguna Beach (disambigua)